San Roman kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 San Román, Mexiko, ort, Bacalar,

Spanien 

 San Román de Hornija (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 San Román (ort i Spanien), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar